Les Brumes d'Avalon est un titre d'œuvre pouvant désigner :
 Les Brumes d'Avalon, un roman de Marion Zimmer Bradley,
 Les Brumes d'Avalon, un téléfilm de Uli Edel qui est l'adaptation du précédent roman.